FXB steht für:
 FXB International, Schweizer internationale NGO

.fxb steht für:
 Dateikürzel für Preset-Dateien von Virtual Studio Technology

Abkürzung